László Szigeti může být: 

 László Szigeti (pěvec) (* 1923) – operní pěvec, tenor
 László Szigeti (spisovatel) (* 1949) – dramaturg, novinář, spisovatel, zakladatel bratislavského vydavatelství Kalligram
 László Szigeti (politik) (* 1957) – pedagog, středoškolský učitel, bývalý ministr školství SR a poslanec NR SR za SMK–MKP